Довбер Шнеєрсон — другий керівник хасидського течії Хабад, прийняв керівництво рухом в 1813.
 Іцхак Шнеєрсон — єврейський громадський діяч.
 Йосеф Іцхок Шнеєрсон — шостий любавицький ребе.
 Леві Іцхак Шнеєрсон — головний равин Катеринослава (Дніпропетровська) у 1909—1939 роках.
 Менахем Мендл Шнеєрсон — сьомий і останній Любавицький ребе, духовний лідер хасидського руху Хабад.
 Шмуель Шнеєрсон — четвертий любавицький ребе.
 Зельда Шнеєрсон-Мишковськи — єврейська поетеса.
 КХана Шнеєрсон (1880—1964) — ребецн, дружина головного рабина Катеринослава Леві Іцхака Шнеєрсона.